Saiyajin (サイヤ人) de Yasai (野菜), que significa "vegetais", Yajin, que significa "selvagem" e o sufixo Jin, que significa "pessoa", são uma raça de guerreiros tecnicamente alienígenas que de formas particulares migram para a Terra (ou não) no anime e mangá Dragon Ball e suas sequências adaptativas, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. Na série, todos os Saiyajins conhecidos são originários do Planeta Vegeta, no Universo 7 — que são os verdadeiros personagens do anime e são uma raça guerreira naturalmente agressiva que supostamente se esforçaram para ser os guerreiros mais fortes do universo (mas foram praticamente extintos por Freeza antes do início da série Dragon Ball). Portanto, os Saiyajins reamanescentes concontravam-se sozinhos até entrar no enredo de Dragon Ball Super, as versões Saiyajins do Universo 6, que são protetores. 

O nome Saiyajin é um trocadilho com o anagrama e todos os Saiyajins de sangue puro como, Raditz, Son Goku, Vegeta, Nappa, Paragus, Broly e Bardock, têm nomes que são um trocadilho com nomes de vegetais. Os Saiyajins são uma referência à lenda do Rei Macaco, do poema épico chinês Jornada ao Oeste.

Características 
Os Saiyajins fazem parte do universo criado por Akira Toriyama. São chamados de "raça guerreira", não só devido a sua natural aptidão para batalha, mas também devido aos costumes bélicos de sua sociedade. Desde pequenos sofrem seleção artificial para que se possa descobrir os mais aptos ao combate e as crianças rejeitadas nessa seleção (chamados de classe baixa) são mandadas para um planeta com seres de poder inferior para que possam destruí-los. Não se sabe exatamente como era organizada a cultura ou a civilização dos Saiyajins, pois a série Dragon Ball não chegou a de fato explorar com detalhes essas características, mas especula-se que viviam numa sociedade similar a de povos conhecidos por sua característica guerreira como os romanos, os espartanos, os astecas, os assírios, etc. Sabe-se que os Saiyajins se dividiam em classes conforme o poder de luta de seus membros (classe baixa, classe média, classe alta).

Características biológicas 
Saiyajins são alienígenas e envelhecem mais lentamente no planeta Terra — isso provavelmente é devido ao enrijecimento das capacidades biológicas do indivíduo, metabolismo diferenciado, domínio total do Ki e um poder de luta considerável. Guerreiros humanos da série mostraram envelhecer bastante lentamente e fortalecem essa teoria, pois por associação com os Saiyajins — donos de um poder de luta já naturalmente mais poderoso que o humano, aprenderam à dominar o Ki, e dessa forma ter uma expectativa de vida ainda mais prolongada. Vegeta, quando questionado sobre o tópico por Bulma, responde que o motivo de envelhecerem lentamente é devido ao fato de que os indivíduos de sua raça são resultados de anos de seleção natural e artificial onde alcançaram a evolução do fortalecimento e obtiveram sua juventude prolongada para que possam lutar por mais tempo. Logo, quanto mais forte, mais lentamente o Saiyajin envelhece. 

Os cabelos da espécie pura não mudam desde o nascimento — não crescem até a sua velhice (ex: Goku, Vegeta, Turles e outros Saiyajins). Sabe-se que Nappa já teve cabelo, tendo raspado por achar seu corte feio. Esse fato não pode ser observado nos híbridos entre Saiyajins e humanos (Gohan, Goten, Trunks, Bra e Pan). Outra característica que não é presente nos híbridos é a prevalência dos cabelos escuros. Apesar da juventude prolongada, Saiyajins parecem poder desenvolver barba normalmente.

Cauda 
Possuem uma cauda que faz com que se transformem em gorilas gigantes chamados de Oozaru. O mecanismo de transformação é ativado quando vêm a lua cheia que é a única coisa natural capaz de refletir raios solares suficientes para emanar raios blutz. Ao atingirem um nível de 17 000 000 (dezessete milhões; 1,7 x 10^7) de raios blutz que, captados pelos olhos de um Saiyajin com cauda, as células entram em agitação e começa a transformação na besta primata. Nessa forma, os Saiyajins não perdem a consciência, mas aqueleas que não agem como sua espécie e não são bem treinados como os outros do Planeta Vegeta, aumentam sua força em 10 vezes e tornam-se feras inconscientes e incontroláveis (ex: quando Goku e Gohan se transformam em Oozaru, perdem a consciência e voltam a ser Saiyajins malignos). Uma vez transformados, só há três modos de voltarem ao normal: aguardar o amanhecer, cortarem a cauda ou destruir a lua. Vegeta também mostrou que é possível criar uma espécie de lua artificial, assim como fez em sua luta contra Goku na Terra. Somente os Saiyajins que tem o intuito de matar e destruir a qualquer preço conseguem controlar bem essa transformação.

Fúria 
Foi demonstrado em Dragon Ball Super e em Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses, que os Saiyajins conseguem converter sua fúria em poder. Este feito foi realizado por Goku, Vegeta e Goku Black (Zamasu): Vegeta usou este jeito de ficar mais forte em Batalha dos Deuses quando Bills bateu em Bulma e em Dragon Ball Super para batalhar contra Black; Goku usa sua fúria após Goku Black (Zamasu) revelar o que ele fez com a sua família no futuro; e Goku Black (Zamasu) que explorou sua imensa raiva pelos humanos para ganhar um nível catastrófico de poder.

Super força e velocidade 
O Planeta Vegeta tem sua gravidade 10 vezes superior a da Terra. Naturalmente, mesmo as crianças apresentam força bem superior a de um ser humano comum, e consequentemente a velocidade deles também é bem maior, possuindo reflexos incríveis. Isso, combinado ao fato de serem guerreiros por natureza, rapidamente os tornam guerreiros ainda mais poderosos.

Recuperação 
Os Saiyajins são uma raça guerreira, e uma de suas habilidades especiais é a de se tornarem mais fortes após serem feridos gravemente, e se chegarem ao ponto de quase morrer devido a lesões físicas graves e se recuperarem, seu poder de luta aumentará incrivelmente o que é chamado de Zenkai. Isso explica os motivos pelos quais Cell retorna mais potente após se regenerar da explosão em Dragon Ball Z, bem como explica o desejo natural dos Saiyajins por lutarem com guerreiros mais poderosos do que eles, pois sabem ainda que de maneira inconsciente que isso os deixará ainda mais poderosos. Conclui-se então que quanto mais poderosos os inimigos que enfrentam mais poder adquirem se conseguirem vencer ou escapar com vida.

Metamorfoses e variações 

 é um macaco gigante proveniente da transformação dos Saiyajins quando eles possuem cauda e olham para a Lua cheia. O corpo fica coberto com pelos marrom-escuro e os olhos ficam totalmente vermelhos. Seu poder é multiplicado por 10. Transformados em Oozaru os Saiyajins malignos não perdem a razão e ficam descontrolados destruindo tudo com muita violência. Tal transformação teve papel fundamental na vitória dos Saiyajins sobre os Tsufurujins. Poucos Saiyajins conseguem se controlar quando estão transformados, e é preciso ter experiência e muito treinamento para conseguir o controle. Eles só voltam ao normal quando a Lua não estiver mais no céu ou se perderem a cauda.

A Lua e a cauda são os gatilhos de ativação da transformação: o Sol ilumina a Lua e esta reflete a luz como raios Blutz que em grandes doses excitam e agitam as células. A lua cheia produz um nível de raios Blutz que chega a mais de 17.000.000 de Zeno, o que é necessário para a transformação. Alguns Saiyajins, como Vegeta, são capazes de criar uma Lua artificial com o seu Ki para transformar-se em Oozaru, no entanto, para fazê-la, o Ki do saiyajin é reduzido fatalmente. Esta Lua não pode ser destruída facilmente e dura 2 horas, e ainda que pudesse ser destruída, o Saiyajin só voltaria ao normal durante o amanhecer do dia ou se cortada a cauda. Como Oozaru, eles são capazes de atacar com um raio poderoso que sai da boca.

O falso Super-Saiyajin tem aparência semelhante ao Kaio-Ken de Goku: o cabelo torna-se marrom e espetado e as pupilas desaparecem. Apenas Goku atingiu essa transformação, no filme Dragon Ball Z: Goku, o Super-Saiyajin. Estima-se que o poder atinja cerca da metade da forma do Super-Saiyajin visto durante a saga Freeza, e torne seu receptáculo completamente devoto de consciência durante a transformação. A verdadeira forma Super-Saiyajin torna os cabelos do saiyajin loiros, suas pupilas com um tom mais claro e uma aura dourada. O Ultra Super-Saiyajin (ou Super-Saiyajin Dai San Dankai) tem a mesma aparência do regular, só que o cabelo dourado é mais espetado e a massa muscular aumenta drasticamente, deixando-o lento (apenas Broly atingiu essa forma sem perder agilidade e velocidade). O Super-Saiyajin 2 tem o cabelo um pouco maior e mais espetado (esta é a forma usada inicialmente por Gohan na batalha contra Cell), com pequenos raios em seu ki. O Super-Saiyajin 3  também é loiro, mas seus cabelos se tornam muito longos, alcançando os joelhos. Curiosamente, nesta forma, as sobrancelhas do usuário desaparecem. Raios de ki concentrado se tornam mais frequentes nesta forma, que consome muito energia.

Histórico 
Os Saiyajins são uma raça guerreira que, desde tempos antigos, viveu um estilo de vida violento e desumano, onde atacavam numerosos planetas para construir riqueza e bens. Em Dragon Ball GT Perfect Files especula-se que os Saiyajins eram originalmente Grandes Macacos que ganharam inteligência e assumiram uma forma humanóide. O Super Saiyajin Original apareceu aproximadamente há 1000 anos antes da Saga Freeza, e é descrito por Vegeta como um Super-Saiyajin que só poderia se manter no estado transformado. Este Saiyajin era um indivíduo com um coração nobre, e que tentou parar os malvados Saiyajins, transformando-se em um Deus Super-Saiyajin. No entanto, ele não conseguiu atingir seu objetivo e pereceu. Na lenda, ele parecia ter perdido o controle e cedeu seus desejos primitivos, destruindo-se com seu próprio poder.

No começo, os Saiyajins eram um povo bárbaro, que viviam em cavernas e florestas. Um dia um representante dos Saiyajins (possível pai do Rei Vegeta) fez uma aliança com os Tsufurujins. Que seria, se os Saiyajins dominassem planetas para eles viverem eles davam sua tecnologia altamente avançada. Mas os Saiyajins por sede de poder esperou vir a lua mais próxima (que vinha de 200 em 200 anos) para matá-los. Após uma longa guerra, os Saiyajins venceram os Tsufurujins e herdaram sua tecnologia. O Planeta Plant foi renomeado como Planeta Vegeta, em homenagem ao Rei Vegeta, o soberano dos Saiyajins. Alguns anos depois, passaram a trabalhar para Freeza como mercenários, destruindo a civilização de vários planetas para o próprio Freeza. Em contra partida, Freeza passou a temer a Lenda do Super-Saiyajin e tratou de matar o Rei Vegeta destruindo, em seguida, o Planeta Vegeta com uma única bola de energia, matando quase todos os Saiyajins.

Da tragédia sobreviveram apenas os Saiyajins que não estavam no planeta: o Príncipe Vegeta, Nappa (seu tutor), os filhos de Bardock, Raditz e Kakarotto (Son Goku) e personagens Turles, Broly e seu pai Paragas, e Tarble (irmão de Vegeta) que aparecem nos filmes da série sem relação com o mangá. Vegeta, Nappa e Raditz continuaram a trabalhar como mercenários para Freeza, que enganou-os dizendo que o Planeta Vegeta foi destruído por um meteoro, enquanto Kakarotto foi enviado à Terra com a missão de conquista-la. Broly e Paragas, por sua vez, fugiram para outro planeta antes disso, pois Paragas temia que o Rei Vegeta matasse seu filho, Broly, que havia nascido com poderes surpreendentes.

Kakarotto, ainda bebê, foi encontrado e adotado por um velho chamado Son Gohan, que o criou e o batizou de Son Goku. O bebê era muito nervoso e, em um de seus ataques de raiva, caiu de uma ribanceira e bateu com a cabeça numa pedra, perdendo a memória e a partir desse momento também perdeu seu temperamento extremamente agressivo, passando a ser um bom garoto e aprendendo artes marciais com seu avô.

No Universo 6 (um universo alternativo ou dimensão paralela), os Saiyajins e seu planeta nunca foram extintos e diferente dos Saiyajins do Universo 7 (Universo em que é ambientado a série Dragon Ball) tentam proteger o universo e se livrar dos malfeitores. Eles passaram a usar sua capacidade inata para combater produtivamente, lutando contra o mal em vez de causá-lo. Devido a isso, eles são conhecidos como Heróis da Justiça. Eles também têm sua própria unidade de elite encarregada de proteger seu planeta natal.

Kyabe, um Saiyajin do Universo 6, explica para Vegeta que os Saiyajins de seu universo não são tão brutais comparados a suas contrapartes do Universo 7. Os Saiyajins do Universo 6 não são conquistadores de planetas e são empregados para deter seres maus. Nesse sentido, a maioria dos Saiyajins do Universo 6 parece ter uma natureza mais calma, branda e amável em comparação com a maioria de seus homólogos do Universo 7. No entanto, eles ainda são uma raça guerreira independentemente.

Guerreiros Saiyajins convencionais 

 Kakarotto (Son Goku)

 Vegeta

Vegeta é um saiyajin de classe alta que após seu planeta natal ser destruído, ele foi um dos saiyajins que sobreviveram, junto com seu tutor Nappa que também era um saiyajin de classe alta. Ambos foram para Terra em busca dos mais fortes guerreiros para lutar. Nappa parecia um inimigo invencível e pensaram que nem Goku conseguiria vencer, Goku usa o Kaioken em Nappa e o derrota com facilidade, e depois Vegeta mata Nappa, por ter sido derrotado por um saiyajin de classe baixa. Goku luta com vegeta e usa o Kaioken em Vegeta, que é derrotado. Goku, com seu coração puro e gosto incessável por lutas, tem piedade de Vegeta, que vai embora, prometendo um dia retornar para derrotar Goku.

 Bardock

Bardock é o pai de Goku. Suspeitando das intenções de Freeza de destruir o Planeta Vegeta por seu medo do Lendário Super-Saiyajin, Bardock age em conjunto à sua querida esposa Gine para enviar Goku à Terra, o salvando, sob o pretexto de conquistá-la. Após isso, Bardock tenta usar uma esfera de ki para deter Freeza, mas fracassa e é o primeiro a morrer. Bardock era carinhoso e amável para os padrões saiyajins, possuindo até mesmo amor familiar, algo que apenas ele, seu filho Goku e Vegeta foram demonstrados ter dentre os saiyajins puros.

 Nappa

 é um dos Saiyajins que ficaram vivos após a destruição do Planeta Vegeta. Ele pertence uma família de nobres, era um saiyajin de classe média, e por isso recebeu o emprego de tutor de Vegeta quando este ainda era criança. Um ano após a morte de Raditz, Nappa e Vegeta chegam à Terra para o embate com os guerreiros Z que se prepararam com treinamentos variados. Nappa é vencido de forma humilhante por Goku e Vegeta o mata sem piedade, ao ver seu péssimo desempenho na luta, principalmente porque Goku é considerado um guerreiro de classe baixa.

 Raditz

, juntamente com Nappa e Vegeta, eram saiyajins a serviço de Freeza. Vem à Terra para buscar seu irmão, Goku, já que o trio estava tendo dificuldades em conquistar planetas. Até então Goku nada sabia sobre sua origem saiyajin, mas Raditz revela-se ser seu irmão primogênito e diz que Goku foi enviado à Terra justamente para eliminar todos os terráqueos, deixando o planeta pronto para ser vendido. Como Goku não aceita sua origem maléfica, Raditz derrota-o com apenas um golpe e sequestra Gohan. Entretanto, Piccolo se une a Goku e juntos partem atrás de Raditz em busca de Gohan e de vencê-lo para salvar o planeta. Raditz ao enfrentar Piccolo e ferir muito Goku, é atacado por Gohan, que se enfurece e desperta seu incrível poder oculto. Em seguida, Raditz acaba sendo morto por uma emboscada armada pela dupla Goku e Piccolo, mas Goku acaba morrendo junto em sacrifício. Pouco antes de morrer, Raditz envia uma mensagem do seu rastreador para Vegeta e Nappa, que em um ano chegariam à Terra para vender o planeta e conquistar as esferas do Dragão.

O mangá especial Dragon Ball Minus revelou que Raditz tinha 7 anos de idade que estava participando de uma missão junto do príncipe Vegeta em um planeta distante quando o planeta Vegeta foi destruído. Em um trecho do mangá, depois de saberem a destruição do seu planeta natal, Raditz comenta que eles tiveram sorte de ignorar a ordem do Freeza de se reunirem no planeta. Algo bem curioso nesse mangá especial é quando sua mãe Gine diz orgulhosa que Raditz já havia se tornado um guerreiro e estava em uma missão com o príncipe Vegeta a seu pai Bardock, este simplesmente responde:"Príncipe Vegeta? Deve ser uma dor de cabeça ter ele como parceiro."

 Broly

Broly (ブロリー, Burori?) é um personagem de Dragon Ball Z. Ele fez sua primeira aparição em 1993 como o poderosíssimo antagonista de Dragon Ball Z. Posteriormente, Broly reaparece em Dragon Ball Z - O Retorno do Guerreiro. Em Dragon Ball Z - O Combate Final, Broly é ressuscitado por meio de tecnologia em um corpo biônico, onde passa a ser chamado de Bio-Broly. Ainda bebê, Broly foi atormentado pelo choro de Goku e por isso, sofre de frequentes ataques de raiva e destrói qualquer coisa em seu caminho. Seu maior objetivo é matar Goku.

Sua personalidade é similar à de um psicopata, como ele geralmente tem exposições tremendas de raiva incontrolável, e é erguido inevitavelmente pela própria ideia de trazer a destruição e esmagar seus inimigos. Não ama nada mais do que a destruir coisas, como demonstrado pela sua desenfreada destruição de planetas, afim de causar intimidação. Broly demonstra uma tendência psicótica em brincar com suas vítimas e com oponentes fracos, usando sarcasmo sádico, provocando-os muitas vezes a socá-lo, sem efeito. Ele raramente tem algo a temer quando qualquer adversário o enfrenta. Está implícito que Broly poderia ter crescido insano de viver com a dor e o medo sofrido por muito tempo. 

Devido à sua tremenda vontade destrutiva, seu pai, Paragus, foi obrigado a construir um aparelho que lhe controlasse. O invento funcionou, mas deixou de poder contê-lo quando Broly reencontrou Goku e seu ódio interno, libertando-se em posse completa de seus poderes. Em O Retorno do Guerreiro, sua fúria eterna o consome, fazendo-o pronunciar somente uma palavra: "Kakarotto" (o nome Saiyajin de Goku). No filme recente, eles reescreveram o personagem, tornando-o um personagem bondoso, mas que acaba saindo de controle revelando o verdadeiro poder, que é capaz de rivalizar com Bills e Gogeta na forma Super-Saiyajin Blue.

 Turles/Tullece

 conhecido como Turles veio para plantar a árvore sagrada na Terra. Goku, Tenshinhan, Kuririn, Yamcha e Chaos tentam destruir a árvore sagrada, mas fracassam. Tempos depois, no combate entre Turles e Goku, o fruto da árvore sagrada oferece vantagem a Turles parecia que consegue revidar uma primeira Genki Dama graças aos poderes que ganhou comendo o a Fruta do Poder. Porém, Goku retira energia da Árvore Sagrada e refaz uma segunda Genki Dama mais forte que destrói Turles junto com a árvore sagrada.

Foi revelado que o personagem Turles foi desenvolvido para mostrar como seria Kakarotto, a personalidade de Goku que foi apagada quando ele caiu de um penhasco. Então, Turles é o oposto de Goku sendo cruel e orgulhoso. Seu tratamento cruel de Gohan prova que ele não liga para outros, mostrado também quando ele não revela tristeza quando Goku derrota seus subordinados. Como vários outros vilões antes dele, seu objetivo principal é conquistar o universo, embora ele planeje isso usando sua Árvore do Poder.

 Tarble

 é um jovem Saiyajin que foi mandado pelo seu pai Rei Vegeta para uma galáxia distante por ser muito fraco e é o irmão mais novo de Vegeta. Tarble só aparece no filme O Retorno de Goku e Seus amigos. No filme, Vegeta fica desapontado e constrangido por ter um irmão tão fraco que veio à Terra para pedir ajuda para ele, Goku, Trunks e Goten para derrotar os alienígenas Abo e Cado. Segundo Vegeta, Tarble havia sido mandado para uma estrela distante por ser muito fraco para as lutas, e por isso veio a Terra pedir ajuda a Vegeta e aos Guerreiros Z para derrotar os fracos vilões. 

 Fasha

Fasha é um dos membros do grupo de assalto que Bardock comandava, e que estava às ordens de Freeza. É o único membro feminino deste grupo e também uma das poucas referências femininas da raça saiyajin neste campo. Apesar de que se especulou sobre a possibilidade de que fosse a colega sentimental de Bardock, e a mãe de Son Goku, o verdadeiro é que não existe nenhuma prova a respeito, e estas ficam um pouco mais dissipadas pelo fato de que Fasha se encontrava conquistando a estrela Kanassa durante o nascimento de Son Goku. Foi revelado recentemente que a companheira sentimental de Bardock, e portanto mãe de Raditz e Goku, se chamava Gine, sendo que esta personagem apareceu pela primeira vez no mangá especial Dragon Ball Minus.

Fasha caracteriza-se em por utilizar roupa tipicamente saiyajin, de cor rosa e bem cingida, cabelo curto e de cor negra típico em sua raça. Fasha obviamente possui cauda que lhe permite se transformar em Oozaru, graças ao qual podia participar sem problemas na conquista de planetas onde os habitantes tinham verdadeiro nível de força. Fasha aparece durante o especial de TV "Bardock: L a Última Batalha", e também é um dos personagens que se pode destravar no jogo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

 Gine

Era uma Saiyajin de classe baixa, esposa de Bardock e mãe de Goku e Raditz. Era encarregada da distribuição de carne no Planeta Vegeta. Nunca mencionada no mangá original, ou no anime de Dragon Ball, a personagem foi anunciada pela primeira vez em uma entrevista com Akira Toriyama na edição de março de 2014 da Shonen Jump em fevereiro de 2014, em que Akira apresentou seu projeto Dragon Ball Minus, um especial de Jaco the Galactic Patrolman que foi lançado em abril de 2014.

De acordo com Akira Toriyama, Gine era gentil com um caráter amigável e foi alguém romântica. Ao contrário de muitos outros Saiyajins, devido à sua natureza gentil, ela não foi feita para luta. Gine tinha corpo magro e pequeno, possuía cabelos negros, semelhante ao cabelo de Raditz e vestia uma armadura saiyajin sem ombreiras cor-de-rosa; usava pulseiras azuis e costumava ser um membro da Elite de Bardock. Gine desenvolveu sentimentos por Bardock após ele a resgatar em várias ocasiões em tempos de batalha. O relacionamento deles era um caso muito raro e especial, já que os Saiyajins somente se relacionavam para fins reprodutivos.

Personagens Saiyajins efêmeros 

 Zorn

Zorn é um Saiyajin do anime que aparece somente em um dos flashbacks de Freeza. Ele fica à esquerda do trono do Rei Vegeta e brevemente implora para que ele não entregue o Príncipe Vegeta ao tirano Freeza. Vegeta responde com raiva que ele não tem escolha no assunto. Zorn pereceu com o resto dos Saiyajins na Era 737 quando Freeza explodiu o planeta. Zorn tinha longos cabelos pretos, um escoteiro verde e calças azuis e aparece com uma armadura de saiyan marrom e preto com uma capa azul anexada a ela. 

 Panbuikin

É um guerreiro Saiyajin dentro do Exército Saiyajin, e um dos membros do time de Bardock junto com Borgos, Fasha e Toma. Seu nome é um trocadilho na "abóbora", bem ajustando seu físico com excesso de peso. Como os outros membros de sua equipe, tem um alto grau de camaradagem com seus colegas de equipe. Ele também é um lutador implacável e habilidoso.

 Toma

Trata-se de um membro alto e magro da Elite de Bardock, um grupo do Exército Saiyajin dentro do Exército Galáctico de Freeza. Aparece no começo do especial Dragon Ball Z: Bardock, O Pai de Goku e junto com Bardock, Seripa, Toteppo e Panbukin atacam Planeta Kanassa em suas formas Oozaru. Depois que Bardock é atacado pelo último sobrevivente Kanassano, Toma mata o Kanassano e decide junto aos demais retornar Bardock para seu planeta natal Planeta Vegeta, para que ele possa receber tratamento.

Após isso, o grupo decide sair sem ele para atacar os habitantes do Planeta Meat, já que é seu próxima missão. Pouco depois de destruírem imediatamente todos os nativos, são atacados por Dodoria e sua elite, que os destroem facilmente. Antes de acabar com Toma com um soco brutal no rosto, Dodoria revela a intenção de Freeza de destruir toda a raça Saiyajin. Toma inicialmente sobrevive o ataque, mas morre pelos ferimentos imediatamente após informar Bardock do que ele descobriu. Desejando vingar seus quatro aliados, Bardock remove a braçadeira de Toma (molhada de sangue) e amarra em sua cabeça, fornecendo uma história de fundo emocional para uma das características físicas mais reconhecíveis de Bardock. Toma também aparece com Bardock e Seripa no episódio 87 de Dragon Ball Z, durante o flashback de Freeza de vários Saiyajins das quais ele matou.

 Toteppo 

Toteppo é o maior membro da Elite de Bardock. Seu nome original é um trocadilho na palavra "batata". Foi dublado como "Borgos" na versão em inglês de Dragon Ball Z: Bardock, O Pai de Goku. Bastante silencioso e dono de um grande apetite, Toteppo é um Saiyajin de classe baixa que integra a Elite de Bardock, que contém quatro outros Saiyajins. Toteppo e Toma duram mais que os outros contra os guerreiros atacados por Dodoria, mas Toteppo é destruído antes de Toma com um poderoso soco na face.

 Paragas 

Paragas é um Saiyajin e também é o pai de Broly. Paragas foi um guerreiro Saiyajin de classe alta, leal ao Rei Vegeta, sua alta posição é evidente quando ele é permitido falar diretamente ao Rei Vegeta. Quando o rei percebe o poder que seu filho Broly tem, ele ordena que seu filho seja executado. Paragas tenta se redimir, afirmando que Broly é apenas uma criança e o Rei Vegeta manda que ele fosse executado juntamente com Broly que, então, foram mandados para o espaço como lixo. Paragas sobrevive e cuida de Broly que acaba crescendo muito violento e totalmente destrutivo, causando muitas mortes. Sua morte veio através do próprio Broly que o esmaga em seguida, o joga em um cometa.

Junto com inúmeros outros antagonistas de Dragon Ball, Paragas faz uma aparição no filme de 1995, Dragon Ball Z: Uma Nova Fusão: Gogeta, quando os moradores do Inferno fazem a sua fuga para a Terra.

 Pinich

Pinich é o rival de Tekka, e um dos personagens principais de Dragon Ball Fusions. Pinich tem o cabelo espetado parecido com o de Vegeta, e olhos cinzas. Ele usa uma roupa de luta azul e calças brancas. Ele usa um cinto de campeão e uma faixa vermelha em seu braço. Ele ainda tem sua cauda de Saiyajin. Pinich e Tekka invocam Shenlong e desejam o melhor torneio do mundo. Isso resulta na criação do Torneio do Tempo e Espaço. Conforme passa a história, e após ficar muito mais forte e tendo treinado com Vegeta, Pinich é capaz de se transformar em Super-Saiyajin.

 Tekka 

Tekka é o protagonista de Dragon Ball Fusions, e rival de Pinich. Como protagonista do jogo, a aparência de Tekka pode ser customizada de qualquer maneira que o jogador quiser, em cinco raças diferente. Pinich e Tekka invocam Shen Long e desejam o melhor torneio do mundo. Isso resulta na criação do Torneio do Tempo e Espaço.

 Brocco

É um Saiyajin filler da série Dragon Ball. Ele aparece pela primeira vez no décimo sétimo episódio de Dragon Ball Z. Brocco é um soldado Saiyajin que trabalha junto com seu parceiro Panpukin, tormentando todos que não são seus semelhantes. Enquanto treinam para a chegada de Vegeta e Nappa, os guerreiros Tenshinhan, Yamcha, Kuririn e Chaos usam a Sala Pêndulo na Plataforma Celeste para viajar de volta no tempo. O grupo se materializa numa cidade destruída no Planeta Vegeta, com vários corpos mortos de Saiyajins. É aqui que eles encontram com Brocco e Panpukin.

Brocco é o primeiro a aparecer; enquanto Chaos observa um capacete numa vitrine do que podia ter sido uma loja, o capacete some, revelando a cabeça de Brocco embaixo. Posteriormente, os dois Guerreiros Z restantes lutam com Brocco e Panpukin por um breve tempo, até que o ataque Kankousen de Panpukin mata ambos os lutadores. O grupo original é logo transferido de volta à sala do Pêndulo onde eles ficam surpresos a descobrir que estão vivos.

 Panpukin

Panpukin é um soldado Saiyajin que é baixo, careca com cabelos dos lados de sua cabeça e duas cicatrizes na face. Ele trabalha junto com seu parceiro Brocco, atormentando todos que não são seus semelhantes. O personagem é capaz de fazer o ataque Kankousen. Na série, é revelado por Kami-Sama que Vegeta e Nappa são ainda mais fortes que Brocco e Panpukin.

Guerreiros Saiyajins do Universo paralelo 6 

 Kyabe

Kyabe é um Saiyajin do Sexto Universo que apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Super e que foi selecionado por Champa, para ser parte do seu time para combater o time de Beerus, do Sétimo Universo. Kyabe diz que ele mora no Planeta Sadala, e Vegeta reconhece que Sadala é o planeta homólogo ao original dos Saiyajins do Sétimo Universo, o planeta foi destruído após um conflito e que obrigou os Saiyajins a se mudaram para o Planeta Vegeta. Kyabe diz que seu povo não destrói planetas, mas trabalham se livrando de malfeitores pelo universo. Vegeta diz que gostaria de ir ao planeta de Kyabe, e ele diz que podem ir quando quiserem. Kyabe é um Saiyajin baixo e de cabelo espetado similar ao de Gohan na Saga Majin Boo. Ele usa uma armadura de metal prata com uma camiseta azul por baixo e possui a capacidade de se transformar em Super-Sayajin nível 1 e nível 2.

 Rensou

Rensou é um Sayajin do Sexto Universo. É o ex-capitão da Força de Defesa do Planeta Sadala do Sexto Universo, irmão de Caulifla e antigo superior de Kyabe. Pensando que sua experiência em luta seria útil no Torneio do Poder, Kyabe pede que ele participe. Porém, Rensou recusa devido à sua perna. Kyabe insiste, e Rensou então recomenda sua irmã, Caulifla, que possui um potencial ainda maior que o seu.

 Caulifla

Caulifla é uma Saiyajin do Sexto universo e um membro da equipe deste Universo que participará no Torneio do Poder. Ela é a irmã mais nova de Renso e líder de uma gangue de rua de jovens Saiyajins. Como observado por seu irmão, ela tem uma atitude muito rebelde, o que mostra um forte contraste com o resto de sua raça, agindo de forma mais similar com os Saiyajins do Universo 7. Caulifla é retratada sendo muito preguiçosa se não egoísta como ela inicialmente se recusou a participar do Torneio de Poder mesmo quando soube que a existência do seu universo estava em perigo. Kyabe a convenceu dizendo-lhe sobre a forma Super-Saiyajin. 

 Kale

Kale uma Saiyajin do Sexto universo, e um membro da equipe deste Universo que participará no Torneio do Poder. Quando o Universo 7 estava selecionando sua equipe, Kale um dos inimigos do outro Universo retratado pelo Velho Kaiohshin. Enquanto normalmente muito tímida e calma, ao acessar seu poder Super Saiyan, Kale aparentemente se torna muito agressiva. Kale também é um membro da gangue de Caulifla. Kale consegue acessar a forma Super-Saiyajin. No entanto, devido ao estresse reprimido de Kale, ela é capaz de utilizar um estado "berserker" da forma.

Dragon Ball
Extraterrestres fictícios
Raças fictícias